Anjou Károly calabriai herceg (1271–1295), II. (Sánta) Károly nápolyi király elsőszülött fia
Anjou Károly calabriai herceg (1298–1328), I. (Bölcs) Róbert nápolyi király elsőszülött fia
Anjou Károly calabriai herceg (1345–1348), I. Johanna nápolyi király és András magyar királyi herceg fia
Anjou Károly calabriai herceg (1380–1404), I. Lajos (címzetes) nápolyi (ellen)király másodszülött fia
Anjou Károly calabriai herceg (1436–1481), IV. (Anjou) Károly maine-i gróf fia, valamint I. Renátusz nápolyi király unokaöccse